
Ниже представлен список всех призёров зимних Паралимпийских игр 2018 года, проходящих в Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года. В соревнованиях принимают участие 49 стран, которые разыграют 80 комплекта медалей в пяти видов спорта.

Биатлон

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт

Мужчины

Женщины

Кёрлинг на колясках

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Пара-сноуборд

Мужчины

Женщины

Следж-хоккей

См. также 
 Зимние Паралимпийские игры 2018
 Медальный зачёт на зимних Паралимпийских играх 2018

Ссылки 

Зимние Паралимпийские игры 2018